Lavagnino è un cognome italiano che può riferirsi a:
Angelo Francesco Lavagnino (1909-1989) – musicista
Andrea Lavagnino (1970) – doppiatore
Emilio Lavagnino (1898-1963) – storico dell'arte
Pierluigi Lavagnino (1933-1999) – pittore

Pagine correlate
Lavagnini